N810 peut faire référence à :

 Nokia N810, un ordinateur de poche du fabricant finlandais Nokia ;
 Route nationale française 810 reliant Goderville à Lisieux.

Homonymie